Idéalisme peut désigner :

Philosophie 
 idéalisme philosophique, un courant de pensée qui affirme que ce qui est réel est un ensemble d'idées ou de représentations. Voir aussi le platonisme. L'idéalisme « transcendantal » de Kant et Husserl est une version modérée, qui consiste à affirmer que nous n'avons accès à la réalité extérieure qu'à travers des formes a priori qui organisent et limitent notre perception.
 idéalisme absolu, une démarche philosophique revendiquée par Hegel et d'autres, qui consiste à identifier (dialectiquement chez Hegel) la Raison absolue (ou le Moi) avec le Réel absolu (ou la Nature), la synthèse étant Dieu. Cet idéalisme est également revendiqué par Fichte et Schelling.
 idéalisme allemand, ensemble de philosophies développées en Allemagne entre la fin du  et le début du , comprenant Kant, Fichte, Schelling, Hegel.
 idéalisme britannique, ensemble de philosophies développées en Grande-Bretagne entre la fin du  et le début du , comprenant Bradley.
 idéalisme français, ensemble de philosophies développées en France entre la fin du  et le début du , comprenant Léon Brunschvicg.
 idéalisme objectif, une doctrine attribuée à Schelling par Hegel, selon laquelle la Nature objective est d'essence idéale et absolue ; ou revendiquée dans un autre contexte et un autre sens par Peirce, selon lequel la .
 idéalisme subjectif, une doctrine parfois confondue avec l'immatérialisme de Berkeley, ou attribuée à Fichte par Hegel, qui affirme que seul le « Moi » et ses représentations subjectives ont une réalité.
 la doctrine de l'école Chittamatra est un idéalisme ou un immatérialisme philosophique appartenant au bouddhisme.

Politique 
 idéalisme, diplomatie ouverte et multilatérale, régulée par le droit international et les organisations internationales.
 idéalisme wilsonien, conception des relations internationales développée par Woodrow Wilson.
 idéalisme ou poto, nom du mouvement turc des Loups gris.

Notes et références